Příjmení Jahoda nosí více významných osobností:

 Anna Jahodová-Kasalová (1848–1917) – česká spisovatelka
 Bohumil Jahoda (1910–1969) – český sochař a spisovatel
 Josef Jahoda (1872–1946) – český novinář, spisovatel a pedagog
 Josef Jahoda (fotbalista Bohemians) (1935–2016) – český fotbalista
 Konstantin Jahoda (1828–1895) – český hudební skladatel
 Libuše Jahodová (* 1992) – česká sportovní střelkyně
 Marie Jahodová (1907–2001) – rakousko-britská sociální psycholožka židovského původu
 Markéta Jahodová (* 1951) – česká rozhlasová režisérka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení